Los condilartros (Condylarthra) son un orden extinto de mamíferos placentarios que vivieron desde el Cretácico Superior hasta el Oligoceno. Son uno de los grupos más característicos de mamíferos paleocenos y un buen ejemplo del nivel evolutivo alcanzado por los mamíferos en aquella época.

Comparados con los mamíferos actuales, los condilartros eran placentarios relativamente poco especializados. De cualquier modo, en comparación con sus ancestros insectívoros, los condilartros mostraban los primeros signos de especialización hacia formas omnívoras o incluso herbívoras.

Historia evolutiva 

Dado que, desde la extinción de los dinosaurios, no existían grandes herbívoros terrestres, los condilartros experimentaron una extraordinaria radiación adaptativa durante el Paleoceno originando los diferentes grupos de ungulados, que han sido los herbívoros dominantes en la mayor parte del Cenozoico en la mayor parte del planeta, excepto en Australia.

Los ungulados, en sentido amplio, son un grupo de mamíferos placentarios que son descendientes de un antecesor común condilartro. Incluyen los penungulados (hiracoideos, proboscídeos y sirenios), los perisodáctilos y cetartiodáctilos, además de numerosos grupos extintos, entre los que destacan los ungulados sudamericanos (Meridiungulata), Mesonychia y Dinocerata. A pesar de que muchos ungulados poseen pezuñas, esta característica no define al grupo; algunos condilartros, por ejemplo, poseían pequeñas pezuñas, pero los más primitivos tenían uñas, y los cetáceos y sirenios actuales tienen las patas anteriores transformadas en aletas.

Aparte de los meridiungulados y ungulados actuales, se ha sugerido que los condilartros son los ancestros de diversos grupos extintos de mamíferos, como los Mesonychia y Dinocerata.

Recientes estudios moleculares han modificado las ideas que se tenían sobre la evolución de los mamíferos. Los penungulados  ya no se consideran estrechamente emparentados con los perisodáctilos y cetartiodáctilos, lo que implica que las pezuñas aparecieron por convergencia evolutiva en al menos dos linajes de mamíferos. Los cetartiodáctilos y perisodáctilos han sido situados en el superorden Laurasiatheria como cercanos a los carnívoros, quirópteros y eulipotiflanos, mientras que los penungulados han sido situados en el superorden Afrotheria como más emparentados a los tubulidentados, afrosoricidos y macroscelideos. Surge, pues, la posibilidad de que los condilartros sean en realidad polifiléticos; los diferentes grupos condilartros estarían menos emparentados entre sí ya que pueden ser formas pertenecientes a Laurasiatheria o Afrotheria. Nótese la distancia genética que existe entre ambos linajes:

Taxonomía

Referencias 

 
Mamíferos del Cretácico
Mamíferos del Paleoceno
Mamíferos del Eoceno
Mamíferos del Oligoceno